Les Jeux olympiques de Sapporo sont des Jeux olympiques organisés à Sapporo, Hokkaido, Japon.

Il y a 2 Jeux olympiques organisés à Sapporo ;

 Jeux olympiques d'hiver de 1940 (annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale)
 Jeux olympiques d'hiver de 1972